|-
| 203301 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203302 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203303 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203304 - || || 25 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 203305 - || || 18 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 203306 - || || 17 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203307 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203308 - || || 25 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203309 - || || 17 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 203310 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203311 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203312 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203313 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203314 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203315 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203316 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203317 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203318 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203319 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203320 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203321 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203322 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203323 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203324 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203325 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 203326 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 203327 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203328 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203329 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203330 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203331 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203332 - || || 11 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 203333 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 203334 - || || 14 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 203335 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203336 - || || 21 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 203337 - || || 25 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 203338 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203339 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203340 - || || 19 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203341 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203342 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203343 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203344 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203345 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203346 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203347 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203348 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203349 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 203350 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 203351 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203352 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203353 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203354 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203355 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203356 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203357 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203358 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203359 - || || 15 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 203360 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203361 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203362 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203363 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203364 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203365 - || || 11 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203366 - || || 11 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203367 - || || 19 de novembre de 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 203368 - || || 17 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 203369 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203370 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203371 - || || 18 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203372 - || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203373 - || || 17 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 203374 - || || 7 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203375 - || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203376 - || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203377 - || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203378 - || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203379 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203380 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203381 - || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203382 - || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203383 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203384 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203385 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203386 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203387 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203388 - || || 14 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 203389 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203390 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203391 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203392 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203393 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203394 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203395 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203396 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203397 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203398 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203399 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203400 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-

|}

3